Thomas Bourchier kan syfta på:

* Thomas Bourchier (omkring 1404–1486), engelsk ärkebiskop, lordkansler och kardinal
 Sir Thomas Bourchier (död 1510), engelsk knight
 Thomas Bourchier (död 1586?), engelsk franciskan och martyrolog